Сесили Невил (Raby Castle, 3. мај 1415- Berkhamsted Castle, 31. мај 1495) је била краљица Енглеске. Била је ћерка Ралф де Невил, 1. гроф од Вестморланда и Џоан Бофорт, грофица од Вестморленда.

Породично стабло 

Рођени 1415.
Умрли 1495.
Династија Јорк